Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2011 года в классической программе прошёл 5-20 апреля в г. Уфа. Главный судья арбитр ФМЖД  Мельников А. П.

Итоги 
 — Тамара Тансыккужина

 — Матрёна Ноговицына

 — Айгуль Идрисова

Отбор на турнир 
На турнир отбирались с прошлогоднего чемпионата, с лично-командного чемпионата России в ноябре 2010 года.

Ход турнира 
Тамара Тансыккужина выиграла, опередив ближайших соперниц на два очка, с 19 очками из 26 возможных. У  Матрёны Ноговицыной и Айгули Идрисовой по 17.

Таблица

Литература 
Вестник СЛШИ, 2011, № 9 (70), С.23

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России в 2011 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2011 год в шашках
Апрель 2011 года
2011 год в Башкортостане